Мейстріліга 2021 — 31-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Естонії. Титул вдесяте здобула ФКІ Левадія.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати

Тури 1-18

Тури 19-27

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|27 листопада/4 грудня 2021

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Мейстріліга на soccerway 

2021
Естонія
2021 в естонському спорті